

Patronyme 

 Leonardo Padura (1955-), journaliste, scénariste et écrivain cubain.

Evènement 
 Bataille de Padura, un affrontement légendaire entre les troupes léonaises et les Biscaïens au .
Patronyme hispanique